Aerts ist der Familienname folgender Personen:

 Conny Aerts (* 1966), belgische Astronomin
 Egide Aerts (1822–1853), belgischer Flötist, Komponist und Musikpädagoge
 Emile Aerts (1892–1953), belgischer Bahnradsportler
 Felix Aerts (1827–1888), belgischer Violinist und Komponist
 Hendrick Aerts (1565/1575–1603), flämischer Maler und Zeichner
 Jean Aerts (1907–1992), belgischer Radrennfahrer
 Kathleen Aerts (* 1978), flämische Sängerin
 Katrien Aerts (* 1976), belgische Skisportlerin
 Lodewijk Aerts (* 1959), belgischer Geistlicher, Bischof von Brügge
 Maikel Aerts (* 1976), niederländischer Fußballtorhüter
 Mario Aerts (* 1974), belgischer Radrennfahrer
 Nelson Aerts (* 1963), brasilianischer Tennisspieler
 Peter Aerts (* 1970), niederländischer Kampfsportler
 Philippe Aerts (* 1964), belgischer Jazz-Bassist
 Sara Aerts (* 1984), belgische Leichtathletin und Bobsportlerin
 Toon Aerts (* 1993), belgischer Radrennfahrer
 Wilhelm Aerts, Hymenopterologe
 Willem J. Aerts (1926–2017), niederländischer Byzantinist und Neogräzist
 Winand Aerts (1879–1960), belgischer Autor, Uniformen-Maler und Illustrator

Siehe auch:
 Aarts